Евровизия 1999 е 44-тото ежегодно издание на едноименния песенен конкурс.

История 
Провежда се на 29 май 1999 г. в Йерусалим, Израел, на сцената на международния конгресен център „Биняней ха-ума“. Това е последното издание на песенния конкурс, което се провежда през 20 век и втория песенен конкурс проведен извън пределите на Европа (след 1979 г.).

Израел печели правото да домакинства песенния конкурс, след като Дана Интернешънъл печели през 1998 г. в Бирмингам, Великобритания с песента „דיווה“ („Дива“) със 172 точки. Това е трета победа за Израел (след 1978 г. и 1979 г.) и втория път, в който Израел е домакин на песенния конкурс (след 1979 г.). За първи път песенният конкурс се сдобива с трима водещи. Това са Дафна Декел, Игал Равид и Сигал Шахмон.

Победител става шведската изпълнителка Шарлота Нилсън с песента „Take Me to Your Heaven“, със 163 точки. Това е четвърта победа за Швеция (след 1974 г., 1984 г. и 1991 г.) и втора победа за това десетилетие (след 1991 г.). На второ място е Исландия със 146 точки, на трето място е Германия със 140 точки, а на четвърто място е Хърватия със 118 точки, а на пето място е страната-домакин Израел с 93 точки.

Фаворити за спечелване на тазгодишното издание на песенния конкурс са Селма от Исландия с нейната песен „All of Luck“ и кипърската представителка Марлен Анджелиду с нейната песен „Θα'ναι έρωτας“ („Та'най еротас“), според проведена интернет анкета сред феновете. Но докато Исландия завършва на второ място, веднага след Швеция (най-доброто представяне на Исландия в конкурса дотогава), Кипър не успява да вдъхнови зрителите и журито от Европа, като накрая завършва на предпоследното 22-ро място само с 2 точки, получени от Великобритания.

Участват 23 страни на тазгодишното издание на конкурса, като няма дебютиращи страни. След няколкогодишни отсъствия се завръщат Австрия, Босна и Херцеговина, Дания, Исландия и Литва, докато Гърция, Румъния, Северна Македония, Словакия, Унгария, Финландия и Швейцария не участват поради ниското си класиране през 1998 г.

Латвия се опитва да участва в песенния конкурс за първи път, но по-късно се оттегля. Това дава шанс на Унгария да участва, но по-късно унгарската телевизия „Magyar Televízió“ решава също да не участва, което позволява на Португалия да участва като 23-та страна.

През тази година пада забраната всяка участваща държава да пее на официалния си език, вписан в конституцията на страната. Така на тазгодишния конкурс се появяват много англоезични песни. А повечето от участващите страни – 14 от 23 – избират да пеят изцяло или частично на английски език и само осем изцяло на съответните национални езици – Испания, Кипър, Литва, Полша, Португалия, Турция, Франция и Хърватия. Не са включени Великобритания, Ирландия и Малта, чийто национален език е английският. Освен това, музиката на живо става незадължителна за първи път в историята на песенния конкурс. Израелската телевизия IBA се възползва от това правило и решава да премахне оркестъра от песенния конкурс, като начин за спестяване на пари за организацията на шоуто. Това предизвика полемика и противоречия за традиционалистите на песенния конкурс, като дори ирландският двукратен победител Джони Лоугън остро критикува този ход, описвайки събитието като „караоке“.

През 1999 г. е обявено, че за конкурса през 2000 г., четиримата най-големи финансови спонсори на Европейския съюз за радио и телевизия (ЕСРТ) – Великобритания, Германия, Испания и Франция ще получават автоматично участие на финала, независимо от техните средни резултати през последните 5 години.

Място 
В навечерието на песенния конкурс, мнозина спекулират, че той няма да се проведе в Израел, а ще бъде преместен в Малта или ще бъде отново във Великобритания (страните, които завършват в „топ 3“ на конкурса през 1998 г.). Това се случва, след като възникват големи опасения относно финансирането на събитието от израелското правителство, наред с опозицията на православните евреи, че те ще се опитат да попречат на конкурс да бъде домакинстван в Израел, след като Дана Интернешънъл спечелва предишен конкурс през 1998 г. Това обаче не попречва на израелската телевизия IBA или на организационния екип на събитието, а международният конгресен център „Биняней ха-ума“ в Йерусалим е избран за място на тазгодишното издание.

Към 2020 г. това е последният конкурс, който се провежда в концертна зала, а не в закрита арена.

Завръщане 
През тази година има само две изпълнителки, които се завръщат отново, за да представляват собствените си държави, след като вече са го правили и преди. Едната от тях е Дорис Драгович от Хърватия. Тя се завръща, след като през 1986 г. представя тогавашна Югославия с песента „Željo moja“ и остава на 11-о място с 49 точки. През тази година тя представлява независима Хърватия с песента „Marija Magdalena“ и завършва на 4-то място със 118 точки. Другата изпълнителка е словенската представителка Дария Швайгер. Тя се завръща, след като представя Словения на песенния конкурс през 1995 г. с песента „Prisluhni mi“ и завоюва 7-ото място с 84 точки. През тази година, тя се завръща отново да представлява Словения на конкурса с песента „For a Thousand Years“ и завършва на 11-о място 50 точки.

Участници

Гласуване

12 точки 
Държави, получили 12 точки:

Източници

Външни препратки 
 www.esctoday.com
 www.esc-history.com

1999
Музикални фестивали в Израел
Култура в Йерусалим
История на Йерусалим
1999 година
Палестинска музика